En matemáticas, especialmente en teoría de números, un número de Lucas-Carmichael es un entero positivo n compuesto de tal manera que si p es un factor primo de n, entonces p + 1 es un factor de n + 1. Su nombre se debe a Édouard Lucas y Robert Carmichael, ambos reconocidos matemáticos. No debe confundirse con los números de Carmichael. 

Por convención, un número sólo es considerado como un número de Lucas-Carmichael si es impar y libre de cuadrados (no divisible por el cuadrado de un número primo), de lo contrario cualquier cubo de un número primo, tales como 8 o 27, sería un número de Lucas-Carmichael (debido a que n3 + 1 = (n + 1)(n2 - n + 1) es siempre divisible por n + 1).

Así, el número Lucas-Carmichael más pequeño es 399 debido a que 399 = 3 × 7 × 19; 399 + 1 = 400; 3 + 1, 7 + 1 y 19 + 1 son todos los factores de 400.

Algunos números de Lucas-Carmichael 

La siguiente es una lista de los primeros números de Lucas-Carmichael conocidos. Se desconoce si algún número Lucas–Carmichael es también un número de Carmichael. El número LucasCarmichael más pequeño con 5 factores es 588.455 = 5 × 7 × 17 × 23 × 43. Están enlistados en A006972 de OEIS  de Sloane.

Referencias 
 Guy, R. (2004). Unsolved Problems in Number Theory (3rd edition). (Springer Verlag, 2004), sección A13.
 Lucas-Carmichael number
 Lucas-Carmichael numbers: squarefree composite numbers n such that p | n => p+1 | n+1. (Formerly M5450) Recuperado de https://oeis.org/A006972
 PlanetMath

Lucas-Carmichael